Пётр Ива́нович Кузнецо́в:
 Кузнецов, Пётр Иванович (1818—1878) — русский купец, золотопромышленник, трижды городской голова Красноярска.
 Кузнецов, Пётр Иванович (1918—2006) — советский организатор сельского хозяйства Мурманской области.
 Кузнецов, Пётр Иванович (1925—1981) — Герой Советского Союза.